Aratanha (do tupi a'rá taén, "dente de arara") pode referir a(o):
 Camarão de água doce que vive em cardumes;
 vaca de pequeno porte;
 um sapo (Ceratophrys ornata) conhecido como intanha, entanha, untanha;
 uma árvore (Astronium fraxinifolium) conhecida também como gonçalo-alves, chibatã, aroeira-do-campo;
 peixe cangauá, também conhecido como pescada-aratanha, robalo-aratanha;
 José Francisco da Silva Albano, primeiro e único barão da Aratanha;
 Serra da Aratanha, uma serra do norte do Ceará.
Desambiguação